sok pomarańczowy – napój zrobiony z pomarańczy.
 Sok pomarańczowy – rosyjski komediodramat.